Karol d’Abancourt de Franqueville (1811-1849), wojskowy polski pochodzenia francuskiego, uczestnik walk na Węgrzech w 1848
 Karol d’Abancourt de Franqueville (1851-1913), prawnik polski, działacz polityczny, poseł na galicyjski Sejm Krajowy, bratanek poprzedniego